Romery puede referirse a: 

 Romery, comuna francesa situada en Aisne.
 Romery, comuna francesa situada en Marne.